Меховая фабрика «Барс» (также Скорняжно-пошивочная мастерская, Скорняжно-меховая фабрика, Меховая фабрика и т. д.) — предприятие, основанное в 1934 году в Новосибирске. Производило одежду из меха.

История 
Меховое предприятие было организовано в 1934 году на базе небольшой скорняжно-пошивочной мастерской, располагавшейся в подвальном помещении, её коллектив состоял из шести работников.

Во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало меховые носки, руковицы и меховые куртки для лётного состава.

Фабрика была в ведении Министерства торговли СССР, Министерства торговли РСФСР, Министерства лёгкой промышленности СССР.

В 1991 году предприятие стало частью концерна «Российский мех».

Руководители 
 Н. Г. Селектор (1942—1944)
 Г. Я. Кислицин (1944—1952)
 Ф. И. Павлов (1952—1957)
 Б. М. Ходос (1958—1971)
 А. И. Козловская (1971—1997)
 С. Г. Лепетюха (с 1997)

См. также 
 Швейная фабрика «Синар»
 Трикотажная фабрика «Сибирь»

Примечания 

Предприятия Новосибирска